William Aikman kan syfta på:

* William Aikman (1682–1731), skotsk porträttmålare
 William Aikman (1824–1909), amerikansk författare och pastor